Le Championnat NCAA de basket-ball 2012 met aux prises 68 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basketball universitaire. 

Cette  commence le 13 mars et se termine avec la finale le 2 avril au Mercedes-Benz Superdome de La Nouvelle-Orléans Louisiane.

Organisation du tournoi

Compétition

Premier tour

Est

Ouest

Midwest

Sud

Final Four

Notes et références

Lien externe 
  

2012
Basket-ball en 2012
Sport aux États-Unis en 2012